Le Foglia est un fleuve des Marches qui prend sa source dans la Province d'Arezzo en Toscane et se jette dans la mer Adriatique à Pesaro après avoir emprunté le val Foglia.

Patronyme 

 Manuel Foglia, réalisateur et scénariste québécois ;
 Marc Foglia (1975-), philosophe français ;
 Pierre Foglia (1940-), journaliste d'opinion québécois.